Eerste klasse (1926/1927) był 27. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Beerschot AC. Nowym mistrzem Belgii został zespół RCS Brugeois.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1926 w Belgii
1926 w piłce nożnej
1927 w Europie
1927 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii